Bozsik Péter  (1961–) labdarúgó, edző
 Bozsik Péter  (1963–) vajdasági magyar író